Bognár Zsolt (1958) színész
 Bognár Zsolt (1979) labdarúgó